ASSC ist:
 die Abkürzung für Association for the Scientific Study of Consciousness
 die italienische Bezeichnung für die Schweizer Fernschachvereinigung (SFSV)
 die Abkürzung einer englischen Bezeichnung des epithelialen Natriumkanals (ENaC) amiloride sensitive sodium channel; siehe Epithelialer Natriumkanal

ASSC